Die Sunkist WTA Championships 1986 waren ein Tennisturnier der Damen auf Amelia Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 14. bis 20. April 1986 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Claudia Kohde-Kilsch mit 6:4, 7:5 und 7:6. Im Doppel gewann die Paarung Claudia Kohde-Kilsch / Helena Suková mit 6:2, 5:7 und 7:6 gegen Gabriela Sabatini / Catherine Tanvier.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Fernandina Beach